Mary Hawton e Beryl Penrose hanno battuto in finale Hazel Redick-Smith e Julia Wipplinger 6-3, 8-6.

Teste di serie 

 Mary Hawton /  Beryl Penrose (Campionesse)
 Thelma Long /  Clare Proctor (semifinali)

 Mary Carter /  Jenny Staley (quarti di finale)
 Fay Muller /  Daphne Seeney (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1954